Chiara Marchitelli – calciatrice italiana
Gaetano Marchitelli – vittima di mafia italiano
Lele Marchitelli – compositore e musicista italiano
Maurizio Marchitelli – scenografo italiano
Pietro Marchitelli – violinista italiano